

Cucina
 Salami – tipi di salumi insaccati, crudi e stagionati

Geografia
 Salami – città dell'Iran dello shahrestān di Khvaf, nella provincia del Razavi Khorasan

Persone
 Adigun Taofeek Salami – calciatore nigeriano
 Eugène Salami – calciatore nigeriano
 Gbolahan Salami – calciatore nigeriano
 Hossein Salami – generale iraniano
 Marco Najibe Salami – mezzofondista e siepista italiano